Staple kan syfta på:

 Staple, England – en ort och civil parish i Kent, England
 Staple, Frankrike – en kommun i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais i norra Frankrike
 Staple Fitzpaine – en ort och civil parish i Somerset, England
 Staple Hill – en kulle i Somerset, England
 Staple Island – förgreningssida
 Staple Lake – förgreningssida
 Neville Staple – var andresångare i det brittiska skabandet The Specials